Sredeț se poate referi la:

 Sredeț, oraș în regiunea Burgas, Bulgaria
 Sredeț, sat în regiunea Smolean, Bulgaria
 Sredeț, sat în regiunea Stara Zagora, Bulgaria